Guttormsson est un patronyme scandinave dérivé du prénom  en Islande et du prénom Guttorm aux Féroé et en Suède. Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Bård Guttormsson (mort en 1194), noble norvégien, chef de la faction Birkebeiner ;
  (mort en 1432),  islandais ;
  (mort en 1544), premier ministre des Îles Féroé (1531–1544) ;
  (), premier ministre des Îles Féroé (1583–1588) ;
  (né en 1935), homme politique islandais.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme islandais